Syria wystartowała po raz pierwszy na letnich IO w 1948 roku na igrzyskach w Londynie. Kolejny start syryjskiej reprezentacji miał miejsce 20 lat później, w 1968 roku na igrzyskach w Meksyku i od tamtej pory Syria wystartowała na wszystkich letnich igrzyskach, oprócz igrzysk w Montrealu w 1976 r. Jedynym złotym medalistą z Syrii jest siedmioboistka Ghada Shouaa.

Klasyfikacja medalowa

Według dyscyplin

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

!